Heidenfeld ist ein Ortsname:
 Heidenfeld, Pfarrdorf der Gemeinde Röthlein im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 historisch geläufiger Kurz-Ortsname von Marktheidenfeld

Heidenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Heidenfeld (* 1968), deutsch-irischer Schachspieler
 Theodor Heidenfeld (1834–1884), deutscher Jurist und Rechtsanwalt beim Berliner Landgericht
 Wolfgang Heidenfeld (1911–1981), deutsch-irischer Schachspieler

Siehe auch:
 Am Haidenfeld
 Heidenfelde
 Heidenfelder
 Heidfeld
 Heidfeldt